Богуславский, Валерий:
 Богуславский, Валерий Александрович (род. 1955) — советский и украинский футболист и тренер.
 Богуславский, Валерий Григорьевич (1939—2014) — советский и украинский спортсмен и тренер.